Driftwood (engl. für Treibholz) steht für:

 Driftwood (Blog), deutsches Musik-, Mode und Kunstblog
 Driftwood (Musikprojekt), niederländisches Trance-Projekt

Filme:
 Driftwood (1947), US-amerikanisches Filmdrama von Allan Dwan
 Driftwood – Tödliches Treibgut, Alternativtitel des irischen Psychothrillers Gestrandet – Der Liebe ausgeliefert von Ronan O’Leary (1997)
 Driftwood (2006), US-amerikanisches Horrordrama von Tim Sullivan

Name:
 Jimmy Driftwood, Künstlername des Folksängers James Corbitt Morris

Musik:
 Driftwood, Song der Band Jochen Fünf; belegte damit den 3. Platz bei dem 2010 von MOTOR.de ausgerufenen Wettbewerb „WM-Hymne für die Guten“.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Driftwood (Arkansas)
 Driftwood (New York)
 Driftwood (Ohio)
 Driftwood (Oklahoma)
 Driftwood (Pennsylvania)
 Driftwood (Texas)
 Driftwood Acres (Florida)
 Driftwood Hills (Indiana)
 Driftwood Shores (Washington)
 diverse Driftwood Townships